En matemàtiques, diversos conceptes utilitzen la paraula harmònic. La similitud d'aquesta terminologia amb la de la música no és casual: les equacions de moviment de les cordes vibrants, els tambors i les columnes d'aire es donen per fórmules on hi intervenen laplacians; les solucions donades per valors propis corresponents als seus modes de vibració. Així, el terme "harmònic" s'aplica quan es considera funcions amb variacions sinusoidals, o solucions de l'equació de Laplace i conceptes relacionats.

En matemàtiques Harmònic pot referir-se a:

 Anàlisi harmònica
 Conjugat harmònic 
 Conjugat harmònic projectiu 
 Relació creuada 
 Funció harmònica
 Número harmònic
 Sèrie harmònica
 Alternant sèries harmòniques
 Forma harmònica 
 Mitjana harmònica
 Mode harmònic
 Tremor harmònic

Pàgines de desambiguació